Das verschwundene Mädchen steht für:

 Solo für Weiss – Das verschwundene Mädchen, deutscher Fernsehfilm von 2016, Episode der Krimireihe Solo für Weiss
 Sarah Kohr – Das verschwundene Mädchen, deutscher Fernsehfilm von 2019, Episode der Krimireihe Sarah Kohr